Vrapci est un toponyme qui peut désigner :
 Vrapci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie ;
 Vrapci, un village de Serbie situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor.